Птиров () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 4,9 км². Центр общины располагается на высоте221 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 177 человек.

Община Птиров состоит из четырёх деревень:
 Маниковице — 50 человек
 Птиров
 Птировец — 46 человек
 Чигатка — 13 человек

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1345 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края